Saksi (Estland), een dorp in Estland
 Saksi (berg), een berg in Noorwegen